Luci è il plurale di luce.

Persone 
 Agostino Natale Luci (1857-1937) – fotografo italiano, attivo tra il XIX e il XX secolo in Toscana
 Andrea Luci (1985) – calciatore italiano
 Anfuso de Luci (XII secolo-XIII secolo) – nobile normanno
 Bartolomeo de Luci (1115-1200) – nobile normanno, nipote di Ruggero I di Sicilia
 Cassandra Luci (1785-1866) – moglie del principe Stanisław Poniatowski
 Emilio Luci (1546-1607) – giureconsulto e auditore italiano del Granducato di Toscana
 Emilio Luci (1619-1699) – auditore fiscale del Granducato di Toscana dal 1671 al 1699
 Emilio Luci (1700-1766) – politico e Senatore del Granducato di Toscana.
 Federico Luci (1953) – designer e illustratore italiano
 Filippo Luci (1674-1752) – auditore fiscale del Granducato di Toscana dal 1737 al 1752
 Francesco Luci (detto Durantino, XV secolo-XVI secolo), umanista e letterato attivo nel 1500.
 Giovanni Luci (1570-1650 circa) – giureconsulto e Capitano di Giustizia di Siena
 Giosberto de Luci (XI secolo-XII secolo) – nobile normanno
 Giuseppe Luci Poniatowski (1816-1873) – diplomatico e compositore italiano naturalizzato francese
 Godfrey de Luci (XII secolo-1204) – vescovo anglo-normanno di Winchester
 Luciano Luci (1949) – arbitro e dirigente arbitrale italiano iscritto alla sezione AIA di Firenze
 Luzio Luci (XVI secolo-XVI secolo) – pittore di Todi attivo a Roma nel XVI secolo.
 Marco Luci (1956) – autore televisivo italiano
 Pietro Luci (o Pietro Lucio, 1548-1603), nome italiano dell'umanista fiammingo Pieter de Licht attivo a Firenze nel XVI secolo
 Richard de Luci (1089-1179) – nobile normanno, Gran giustiziere d'Inghilterra
 Walter de Luci (1103-1171) – abate normanno dell'abbazia di Battle

Storia di famiglia 
 Luci o Lucij – cognome originario della famiglia Mancini di Roma
 Luci – cognome di un'antica famiglia nobile di Colle di Val d'Elsa (Siena)
 de Luci – antica famiglia comitale di origine normanna

Pagine correlate
Luce (disambigua)
Lucii
Lucia (disambigua)
Lucy